Hückel pode referir-se a: 

 Erich Armand Arthur Joseph Hückel —  um físico e físico-químico alemão

 Regra de Hückel —  conceito referente a Química Orgânica